

Patronyme
 André Canonne, (1937-1990), est un bibliothécaire et écrivain belge.
 Henri-Edmond Canonne, (1867-1961), est un pharmacien français.

Homonymie
Homonymie de patronyme